Lista 58 tenisistów, którzy od momentu wprowadzenia rankingu deblowego ATP osiągnęli w nim pierwsze miejsce:

Zobacz też 
 Liderzy rankingu ATP
 Liderki rankingu WTA
 Liderki rankingu WTA deblistek
 Wiceliderki rankingu WTA

Bibliografia 
 

Tenis mężczyzn
Listy sportowe
Rankingi sportowe